Z8 oder Z 8 steht für:
 Ziegler Z8, ein Flugfeldlöschfahrzeug des Herstellers Ziegler, siehe Ziegler Z
 Zilog Z8, ein Mikrorechner des Herstellers Zilog
 BMW Z8, ein Roadster des Automobilherstellers BMW
 Holzhaus Z8, Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
 Amas Bolivia (IATA-Code), bolivianische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 8Z

Z8